Justin Lisso (ur. 12 grudnia 1999) – niemiecki skoczek narciarski. Mistrz świata juniorów w konkursie drużynowym mężczyzn oraz srebrny medalista w konkurencji drużyn mieszanych (2018). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2015 w Hinterzarten, plasując się w szóstej dziesiątce rozegranych tam konkursów Alpen Cup. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 19 marca 2016 w Baiersbronn, gdzie był 22.

W lipcu 2016 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, zajmując lokaty w czwartej i szóstej dziesiątce. 11 września 2016 w Einsiedeln był ósmy w konkursie Alpen Cup, po raz pierwszy zajmując pozycję w czołowej dziesiątce tego cyklu. 17 września 2016 w Hinterzarten zdobył pierwsze punkty FIS Cup za 18. lokatę, a dzień później w tym samym miejscu uplasował się na 10. pozycji. 7 stycznia 2017 w Titisee-Neustadt zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, punktując w swoim pierwszym starcie (25. miejsce).

Latem 2017 trzykrotnie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce Letniego Pucharu Kontynentalnego. We wrześniu 2017 po raz pierwszy stanął na podium oficjalnych zawodów międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, dwukrotnie zwyciężając w konkursach Alpen Cup w Predazzo. 3 października 2017 zadebiutował w zmaganiach najwyższej rangi, plasując się w konkursie Letniego Grand Prix w Klingenthal na 43. lokacie. W lutym 2018 wystąpił w mistrzostwach świata juniorów w Kanderstegu – w konkursie indywidualnym był 20., a w zmaganiach drużynowych stawał na podium, zdobywając złoty medal wśród mężczyzn i srebrny w zawodach zespołów mieszanych.

W sierpniu 2018 zajął 31. lokatę w zawodach LGP w Einsiedeln (do awansu do drugiej serii zabrakło mu 0,1 punktu). W grudniu 2018 po raz pierwszy w karierze zajmował lokaty w czołowej „10” Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 7. miejscu w Lillehammer i 8. w Ruce, a wyniki takie powtórzył jeszcze w kończących sezon 2018/2019 konkursach tego cyklu w Czajkowskim (8. i 10. pozycja). W ramach 67. Turnieju Czterech Skoczni zadebiutował w rywalizacji w Pucharze Świata, jednak zarówno w Oberstdorfie, jak i Garmisch-Partenkirchen odpadał w kwalifikacjach.

W listopadzie 2019 w wyniku upadku na treningu zerwał więzadło w stawie skokowym, co wykluczyło go ze startów w zimowej części sezonu 2019/2020. Do rywalizacji w zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS powrócił w grudniu 2020, jednak w sezonie 2020/2021 w zmaganiach tego typu punktował jedynie na szczeblu FIS Cupu.

W lipcu 2021 w Otepää po raz pierwszy stanął na podium konkursów FIS Cupu, plasując się na 2. i 3. pozycji. W tym samym miesiącu w Kuopio zajął także 5. i 10. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Na zakończenie sezonu letniego 2021 wystąpił w konkursie Letniego Grand Prix w Klingenthal. Nie zdobył punktów, plasując się na 38. miejscu.  1 stycznia 2022 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 43. miejsce w zawodach w Garmisch-Partenkirchen. 16 stycznia po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. lokatę w konkursie w Oberstdorfie. 22 stycznia 2022 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata dzięki zajęciu 11. pozycji w zawodach w Titisee-Neustadt. Dzień później zajął 13. miejsce.

Jest medalistą mistrzostw Niemiec – w 2016 z pierwszym zespołem Turyngii (skakali w nim również Sebastian Bradatsch, Felix Hoffmann i Tim Heinrich) zdobył brąz w konkursie drużynowym, sukces ten powtarzając trzy lata później (w zespole z Turyngii skakali z nim wówczas Anton Schlütter, Justus Grundmann i Felix Hoffmann).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Lisso na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 5 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999